Военный орден Италии () — высший военный орден Италии.

История ордена 
В 1815 году был учреждён Савойский военный орден ().

Со 2 января 1947 года — Военный орден Италии.

Кавалеры Савойского ордена считаются кавалерами Военного ордена Италии.

Глава ордена — Президент Италии, канцлером и казначеем ордена является Министр обороны Италии

Степени ордена 

 С 14 августа 1815 года по 2 января 1947 года

  Кавалер Большого креста Савойского военного ордена ()
  Великий офицер Савойского военного ордена ()
  Командор Савойского военного ордена ()
  Офицер Савойского военного ордена ()
  Кавалер Савойского военного ордена ()

 Со 2 января 1947 года

  Кавалер Большого креста Военного ордена Италии
  Великий офицер Военного ордена Италии
  Командор Военного ордена Италии
  Офицер Военного ордена Италии
  Кавалер Военного ордена Италии

Кавалер Большого креста 

Высшая степень ордена, предназначена для награждения генералов армии и им равных, проявивших особые заслуги перед нацией при проведении военных операций.

Орден состоит из знака, носящегося на плечевой ленте, и звезды.

Великий офицер 
Степень предназначена для награждения генералов и адмиралов, за особые воинские заслуги.

Орден состоит из знака, носящегося на шейной ленте, и звезды, аналогичной звезде 1 класса, но меньшего размера.

Командор 
Степень предназначена для награждения генералов и адмиралов.

Состоит только из знака, носящегося на шейной ленте.

Офицер 

Предназначена для награждения офицеров.

Состоит из знака с трофеем, носящегося на груди.

Кавалер 
Предназначена для военнослужащих любого ранга.

Состоит из знака без трофея, носящегося на груди.

Порядок награждения и привилегии награждённых 
Награждение орденом производится Декретом Президента Италии, на основании представления Министра обороны и согласия Совета ордена.

Производится посмертное награждение орденом. Также, орденом награждают знамёна воинских частей. В обоих случаях присваивается степень кавалера ордена.

Орденом могут быть награждены военнослужащие иностранных армий.

Награждённые орденом получают пенсии, размер которых определяется законом. Иностранные граждане пенсии не получают.

См. также 
 Военные награды Италии
 :Категория:Военный орден Италии
 Список кавалеров Большого креста Военного ордена Италии

Ссылки 
 
 Ordine Militare d’Italia. Insegne.
 Ordine Militare d’Italia. Fonti normative.

Военный орден Италии
Рыцарские ордены